Михаэль Пиус Эрдль (Michael Pius Erdl, 1815—1848) — немецкий анатом, гистолог и эмбриолог.

Биография 

Михаэль Пиус Эрдль изучал медицину в городе Мюнхене. Был профессором физиологии и сравнительной анатомии в Мюнхенском университете. В 1836—1837 годах он сопровождал Готтхильфа Генриха фон Шуберта в его поездке на Восток и обнаружил благодаря своими измерениям барометром, что Мёртвое море расположено ниже уровня Средиземного моря.

В 1840 году он защитил докторскую диссертацию в Мюнхене как приват-доцент по физиологии, эмбриологии и сравнительной анатомии и в 1844 году стал ординарным профессором. Он работал в том числе над развитием яйца омара, над скелетом Gymnarchus niloticus.

Труды 
 «Vergleichende Darstellung des inneren Baues der Haare» (Мюнхен, 1841);
 «Untersuchungen über d. Bau der Zähne bei den Wirbelthieren etc.» (ib., 1841);
 «Die Entwickelung des Menschen und des Hühnchens im Eie» (1-я часть, Лейпциг, 1845);
 «Ueber eine neue Form elektrischen Apparates bei Gymnarchus niloticus» («Bull. Ak. München», 1846).

Литература 
 

Анатомы Германии
Гистологи Германии
Физиологи Германии